Waverley (romance) — romance histórico de sir Walter Scott

Geografia 
Waverly (Alabama)
Waverly (Flórida)
Waverly (Illinois)
Waverly (Iowa)
Waverly (Kansas)
Waverly (Kentucky)
Waverly (Michigan)
Waverly (Minnesota)
Waverly (Missouri)
Waverly (Nebraska)
Waverly (Tennessee)
Waverly (Virgínia)
Waverly (Washington)
Waverley (Surrey)
Waverly City
Waverly Hall
Waverly Place

Desambiguações de topônimos